Aaron Hill (ur. 1982) – amerykański baseballista 
 Aaron Hill (ur. 1983) – amerykański aktor
 Aaron Hill (1685–1750) – angielski dramaturg
 Aaron Hill (ur. 2002) – angielski snookerzysta